Candy steht für:
 Candy (1968), US-amerikanischer Spielfilm
 Candy (1998), deutscher Fernsehfilm von Christopher Roth
 Candy (Miniserie), US-amerikanische Krimi-Miniserie (2022)
 Candy – Reise der Engel, australischer Spielfilm
 Candy (Roman), Roman von Kevin Brooks (2005)
 Candy (Roman, 1958), Roman von Terry Southern (1958)
 Candy (Zeitschrift), englischsprachige Transgender-Zeitschrift
 Candy (Band), rumänische Popband
 Candy (Einheit), indisches Gewichtsmaß
 Candy (Instant Messenger), ein web-basierter XMPP-Client
 Candy (Unternehmen), ein italienischer Haushaltsgerätehersteller
 (3015) Candy, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.

Candy ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Candy (1934–2019), neuseeländischer Radrennfahrer
 Graham Candy (* 1991), neuseeländischer Sänger
 John Candy (1950–1994), kanadischer Komiker und Schauspieler
 Michael Philip Candy (1928–1994), britischer Astronom.

Siehe auch:

 Candi
 Candy Box
 Candy Riot
 Kandy